Ламанон:
 Ламанон (горы) — вулканический массив в Западно-Сахалинских горах.
 Ламанон (мыс) — мыс на западном берегу Сахалина.
 Робер де Ламанон — учёный-физик, ботаник и метеоролог, участник  экспедиции Жана-Франсуа де Лаперуза
 Ламанон (Буш-дю-Рон) — муниципалитет во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департаменте Буш-дю-Рон.